Totoro (fictief monster)
Totoró, gemeente in Colombia